Michael Psellos kan syfta på:

 Michael Psellos den äldre – en bysantinsk teolog under senare delen av 800-talet
 Michael Psellos den yngre (1018–1078), en bysantinsk statsman

Se även 
 Mikael II (bysantinsk kejsare)